Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).
 Che Guevara.
 Che, girafa del zoo de València.
 Che, títol turc a l'alta edat mitjana.
 Che, interjecció valenciana d'ambit popular. També escrita Xe hui en dia.
 Cinema:
 Che!, pel·lícula de 1969.
 Che, pel·lícula de 2008.